Worth It  – album di Sammi Cheng del 1996
 Worth It  – singolo di Whitney Houston del 2010
 Worth It  – singolo delle Fifth Harmony del 2015
 Worth It – singolo di YK Osiris del 2019